Sir (titel), Britse titel
Sir, Silent information regulator, een groep regulatie-eiwitten
Sir (BDSM), een aanduiding van de mannelijke dominante partner in een sadomasochistisch spel of -relatie
Sir (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk